Кробя:

 Кробя — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Гостыньский повят. 
 Кробя — деревня в гмине Любич Торуньского повята Куявско-Поморского воеводства в центральной части севера Польши.
 Кробя — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гостыньский повят, Великопольское воеводство.